Toyota Labs — исследовательский институт Toyota Group.

Расположен в Нагакуте. Был учрежден в ноябре 1960 г. с начальным капиталом 600 миллионов Yen (на сегодня капитал — 3 миллиарда Yen).
Президент — Ishikawa.

Около 1000 сотрудников ведут фундаментальные исследования в интересах Toyota Group.

Toyota Labs сотрудничает с образовательным Toyota Technological Institute (TTI, Технологический институт, 1981) в Nagoya и TTI-C в Chicago (Чикаго, Иллинойс, США, 2003).

Ссылки 
 Toyota Central R&D Labs., Inc
 Toyota Research Institute of North America

Toyota